Fournes-Cabardès , Aude
 Fournes-en-Weppes, Noorderdepartement

België 
 Kasteel van Fournes

Zie ook 
 Fournès, gemeente in het Frans departement Gard